Pulkkinen ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Pulkkinen (* 1998), finnische Sprinterin
 Kati Pulkkinen (* 1975), finnische Skilangläuferin
 Matti Hermanni Pulkkinen (1944–2011), finnischer Schriftsteller
 Riikka Pulkkinen (* 1980), finnische Schriftstellerin
 Teemu Pulkkinen (* 1992), finnischer Eishockeyspieler